

Complexes de loisirs 

 Legoland
Legoland Discovery Centre

Parcs à thèmes 

 Legoland Billund
 Legoland Californie
 Legoland Allemagne
 Legoland Floride
 Legoland Malaisie
 Legoland Windsor
 Legoland Dubaï
 Legoland Japon
 Legoland New York

Autre 
 “Legoland” est aussi un surnom attribué au bâtiment de l'agence secrète Britannique, le SIS Building.